Геологи́ческий — название населённых пунктов в России.

 Геологический — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Геологический — посёлок в Каргасокском районе Томской области.

См. также 
 Геологическая
 Геологическое